Gadila (schip, 1935), een Nederlands tankschip
Gadila (geslacht), een geslacht van tandschelpen uit de familie van de Gadilidae
Gadilanka, een dorp in India